Brădet ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brădet (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Brădet (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Brădet (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Brădet (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Brădet (Prahova), Dorf im Kreis Prahova